Jordans steht für:

 Jordans (Buckinghamshire), Ort in England

Jordans ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Jordans (1892–1974), deutscher Ornithologe
 Carl von Jordans (1884–1950), deutscher Privatgelehrter und Politiker
 Johann V. Jordans († 1666), Abt des Klosters Limburg an der Haardt
 Joseph Jordans (1771–1833), preußischer Landrat
 Theodor Jordans (1863–1953), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdL Preußen

Siehe auch:
 Jordens
 Jordan (Begriffsklärung)